Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 13. és 16. között rendezték. Az aranyérmet a szovjet Vera Zozuļa nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

N1